Benedetto es tanto un nombre como un apellido italiano, que puede hacer referencia o estar vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Benedetto (apellido)
 Benedetto (nombre propio)

Antroponimia 

 Antonio Di Benedetto (1922-1986), periodista y escritor argentino.
 Darío Benedetto (1990-), también conocido como Darío Ismael Benedetto, futbolista argentino.
 Leonor Benedetto (1941-), también conocida como Luisa Leonor Benedetto Cardozo, actriz argentina.
 Mauricio Di Benedetto (1975-), también conocido como Mauricio Omar Di Benedetto, futbolista argentino.

Toponimia 

 San Benedetto Belbo, municipio italiano de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.
 San Benedetto dei Marsi, municipio italiano de la provincia de L'Aquila, región de Abruzos.
 San Benedetto del Tronto, municipio italiano de la provincia de Ascoli Piceno, región de las Marcas.
 San Benedetto in Perillis, municipio italiano de la provincia de L'Aquila, región de Abruzos.
 San Benedetto Po, municipio italiano de la provincia de Mantua, región de Lombardía.
 San Benedetto Ullano, municipio italiano de la provincia de Cosenza, región de Calabria.
 San Benedetto Val di Sambro, municipio italiano de la provincia de Bolonia, región de Emilia-Romaña.
 Portico e San Benedetto, municipio italiano de la provincia de Forlì-Cesena, región de Emilia-Romaña.

Miscelánea 

 Challenger de San Benedetto, torneo de tenis disputado en San Benedetto del Tronto.
 Teatro San Benedetto, teatro de Venecia, particularmente destacado en la vida operística de la ciudad en el siglo XVIII y principios del XIX.